Неманя Милошевич (; 18 августа 1996, Лесковац, Союзная Республика Югославия) — сербский футболист, полузащитник клуба «Ягодина».

Карьера 
Милошевич начал заниматься футболом в команде «Слога» из его родного города, Лесковаца. Затем Неманя перешёл в юношескую команду «Ягодины».

16 мая 2015 года полузащитник провёл первую игру за основной состав сербского клуба.

В сезоне 2015/16 Милошевич принял участие в восьми матчах чемпионата, параллельно выступая за фарм-клуб «Ягодины», «Табане Трговацки».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте utakmica.rs
 Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Ягодина»